Cisowski ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Cisowski (1962–2020), polnischer Maler und Grafiker
 Thadée Cisowski (1927–2005), französischer Fußballspieler